Bergarbeiterstreik bezeichnet verschiedene Streiks, die von Bergarbeitern durchgeführt wurden.

Liste (in chronologischer Reihenfolge) 
 Waldenburger Bergarbeiterstreik von 1869/1870
 Bergarbeiterstreik von 1872 im Ruhrbergbau
 Bergarbeiterstreik von 1889 im Ruhrbergbau
 Broken-Hill-Streik von 1892 in Australien
 Anthrazit-Streik von 1902 in Pennsylvania, USA
 Bergarbeiterstreik von 1905 im Ruhrbergbau
 Tonypandy-Aufstand von 1910 in Wales
 Bergarbeiterstreik von 1912 im Ruhrbergbau
 Ludlow-Massaker, 1914, Colorado
 Schlacht am Blair Mountain, 1921, West Virginia
 Asturischer Bergarbeiterstreik von 1934
 Australischer Kohleminen-Streik von 1949
 Britischer Bergarbeiterstreik 1984/1985
 Südafrikanischer Bergarbeiterstreik 2012

 
Liste (Konflikte)